White Sulphur Springs kan syfta på:

White Sulphur Springs, Montana
White Sulphur Springs, West Virginia